Nicolas Andrés Córdova San Cristóbal (Talca, 9 de janeiro de 1979) é um ex-futebolista profissional chileno, médio-defensivo, cujo último clube foi o Brescia Calcio.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Talca
Futebolistas do Chile
Treinadores de futebol do Chile
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas da Unión Española
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Futebolistas do Football Club Crotone
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas do F.C. Messina Peloro
Futebolistas do Football Club Grosseto Società Sportiva Dilettantistica
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Brescia Calcio